Місюра Вадим Ярославович — народний депутат України 3 та 4 скликань.
 Місюра Геннадій Олексійович — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Місюра Катерина Василівна (* 1975) — доктор медичних наук, заслужений діяч науки і техніки України.

Див. також 
 Мисюра
Прізвища